Идри́сс Карло́с Камени́ (; 18 февраля 1984, Дуала, Камерун) — камерунский футболист, вратарь андоррского клуба «Санта-Колома». Выступал за сборную Камеруна.

Карьера

Клубная 
Камени был впервые замечен широкой общественностью в 16 лет, став самым молодым футболистом, который выиграл золотую медаль на Олимпиаде. Это помогло ему перейти во французский «Гавр», но в первой команде заиграть не смог. Сезон провёл в «Сент-Этьене».

В июле 2004 года он перешёл в «Эспаньол» за 600 000 долларов. Дебютировал за новую команду в матче с «Депортиво». С клубом он выиграл Кубок Испании в 2006.

В 2012 году стал игроком «Малаги». В сезоне 2016/17 принял участие в 35 матчах за свой клуб, пропустив 46 мячей и совершив 91 сейв.

5 июля 2017 года 33-летний камерунский вратарь перешёл в «Фенербахче». Контракт рассчитан до лета 2020 года.

В сборной 
В 2000 году играл на Олимпийских играх в Сиднее, где завоевал золото. При этом Камени стал самым юным в истории олимпийским чемпионом по футболу (16 лет и 208 дней), значительно превзойдя достижение нигерийца Селестина Бабаяро (17 лет и 326 дней). В 2002 он выиграл золотые медали на Кубке африканских наций. Участвовал на чемпионате мира в 2002. В 2003 году сыграл 4 матча на Кубке Конфедераций, где Камерун завоевал второе место, проиграв в финале Франции (0:1). Принял участие в КАФ 2004, где его команда проиграла Нигерии (1:2). В 2008 году играл на Кубке африканских наций.

Статистика выступлений

Клубная статистика

Матчи и голы за сборные

Достижения 
Командные

 «Эспаньол»
 Обладатель Кубка Испании (1): 2005/06
 Итого: 1 трофей

 «Сборная Камеруна»
 Победитель Олимпийских игр (1): 2000
 Победитель Кубка африканских наций (1): 2002
 Итого: 2 трофея

Личные достижения 
 Лучший вратарь Африки: 2006/07

Личная жизнь 
Его брат, Матюрен Камени, вызывался в сборную Камеруна, но на поле так и не вышел.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Эспаньол»

Футболисты Камеруна
Игроки сборной Камеруна по футболу (до 20 лет)
Игроки сборной Камеруна по футболу
Игроки ФК «Гавр»
Игроки ФК «Сент-Этьен»
Игроки ФК «Эспаньол»
Игроки ФК «Малага»
Игроки ФК «Фенербахче»
Игроки ФК «Санта-Колома»
Олимпийские чемпионы по футболу
Олимпийские чемпионы от Камеруна
Чемпионы летних Олимпийских игр 2000 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 2000 года